Parafie pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego

 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (prawosławna)
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku (rzymskokatolicka)
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy
 Parafia polskokatolicka Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Kalwarii Pszowskiej
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Łodzi
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemianowicach Śląskich
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Siemiatyczach
 Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu

Zobacz też 
 kościół Zmartwychwstania Pańskiego

Zmartwychwstanie Pańskie
!